El Torneig de Bangkok 2011, oficialment conegut com a PTT Thailand Open 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La novena edició del torneig es va celebrar entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre del 2011 a l'Impact Arena de Bangkok, Tailàndia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011